Das AEGON International 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 18. Juni 2011 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die UNICEF Open gespielt, die genau wie das AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Michaël Llodra, der in diesem Jahr jedoch verletzungsbedingt nicht spielen konnte. Das diesjährige Einzelfinale gewann Andreas Seppi, der im dritten Satz beim Stand von 5:3 von der Aufgabe seines Gegners Janko Tipsarević profitierte und somit seinen ersten ATP-Titel gewinnen konnte. Im Doppel traten Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch schon in der ersten Runde aus. Im Doppelfinale standen die ungesetzten Paarungen Jonathan Erlich und Andy Ram sowie Grigor Dimitrow und Andreas Seppi. Da es wegen anhaltendem Regen mehrere Verschiebungen im Turnierplan gegeben hatte und Seppi daher am letzten Turniertag sowohl das Halbfinale als auch das Finale im Einzel spielen musste, wurde das Doppelfinale zunächst abgesagt. Es wurde dann jedoch einen Tag später im Londoner Stadtteil Roehampton, wo parallel auch die Qualifikation für das Wimbledon-Turnier stattfand, nachgeholt. Dabei setzten sich dann Erlich und Ram in zwei Sätzen durch und gewannen somit ihren ersten gemeinsamen ATP-Titel seit 2008, welches ihr 13. gemeinsamer Titel insgesamt war.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 410.925 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 462.675 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Juni 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel/Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Eastbourne